Montels puede referirse a: 

 Montels, comuna francesa situada en Ariège.
 Montels, comuna francesa situada en Hérault.
 Montels, comuna francesa situada en Tarn.